4 miejscowości w Polsce: 
 Jezierce – osada w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna
 Jezierce – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Zblewo 
 Jezierce – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo
 Jezierce – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska

oraz
 Jezierce – leśniczówka w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski